

Калкув — село в гміні Цепелюв Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Калкув — село в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства
 Калкув — село в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства